Howl's Moving Castle peut désigner :
 Le Château de Hurle (1986), roman fantastique de Diana Wynne Jones.
 , adaptation du roman en dessin-animé par Hayao Miyazaki.